Аль-Баян () — иракская подпольная радиостанция, начавшая вещание в 2014 году. Принадлежит международной террористической организации «Исламское государство». Первоначально вещала на территории Ирака, Сирии и Ливии. Выходила на арабском, курдском, английском, французском и русском языке.

По данным СМИ главный офис радиостанции в Мосуле прекратил вещание в конце февраля 2017 года после авиаудара во время битвы за Мосул. Иракские военные обнаружили остатки радиостанции в марте 2017 года в одном из престижных кварталов города. Боевики ИГ сожгли здание радиостанции прежде, чем отступить из Мосула.

Города вещания 

Частота указана в МГц.

 Бенгази, Ливия — 94,3 (с перебоями)
 Дерна, Ливия — 95,5 (нерегулярно)
 Эр-Ракка, Сирия — 99,9

Вещание свернуто 
 Мосул, Ирак — 92,5…99,3

Примечания 

Исламское государство